Celle est un nom commun en français médieval et un nom propre français qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
Une celle est un nom commun en moyen français médiéval (du latin , « chambre »), qui désignait au Moyen Âge une cellule d'ermite, parfois devenue un ermitage puis un petit monastère dépendant le plus souvent d'une abbaye. Certains toponymes français font référence à cette étymologie, comme par exemple La Celle-Saint-Cloud.

Le toponyme italien Celle, ayant la marque du pluriel avec sa terminaison en -e, a le même sens que les toponymes français et signifie « cellules de moines ».

Toponyme 

 Celle, ville allemande du land de Basse-Saxe ;

 Celle-Lévescault, commune française du département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Croissy-sur-Celle, commune française du département de l'Oise en région Hauts-de-France ;
 Cellé, commune française du département du Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.

 Celle di San Vito, commune italienne de la province de Foggia dans la région des Pouilles ;
 Celle Enomondo, commune italienne de la province d'Asti dans la région Piémont ;
 Celle Ligure, commune italienne de la province de Savone dans la région Ligurie.

Hydronyme 
 La Celle (parfois orthographiée Selle), rivière française de Saône-et-Loire, affluent de l’Arroux ;
 La Celle, orthographe alternative dans l'Oise (en picard amiénois) de la rivière Selle, affluent de la Somme.

Patronyme 
Celle est un nom de famille français notamment porté par :
 Dominique Celle (1953-), coureur cycliste français. 
 Pierre de Celle ou Petrus Cellensis (ca. 1115-1183), moine bénédictin français.

Divers 
 (3782) Celle, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 L'oie de Celle (Celler Gans), race fermière d'oie domestique originaire de la région de Celle en Allemagne.

Références